Galactica är ett släkte av fjärilar. Galactica ingår i familjen Galacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Galactica